Таскарас има више значења:
 Округ Таскаровас (Охајо)
 Таскаровас (Охајо)